Изма́йловский бульвар:

 Измайловский бульвар — бульвар в Восточном административном округе города Москвы.
 Измайловский бульвар — бульвар в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.
 Измайловский бульвар — строящийся бульвар на месте горловины бывшей станции Санкт-Петербург-Варшавский.

См. также 
 Измайловская площадь
 Измайловская улица
 Измайловский мост
 Измайловский мост (трамвайный)
 Измайловский проезд
 Измайловский проспект
 Измайловское шоссе
 Новоизмайловский проспект

Примечания